Een van de raven van Odin, Huginn en Muninn, in de Noorse mythologie
 Hugin (tijdschrift), een Zweeds wetenschappelijk tijdschrift
 Hugin (langschip), een replica van een Vikingschip die zich bevindt in Ramsgate